El nombre Alex Harvey puede referirse a las siguientes personas:

Alex Harvey, esquiador de fondo canadiense;
Alex Harvey, músico escocés.